Eupheme steht für:

 Eupheme (Mythologie), eine weibliche Figur in der griechischen Mythologie
 Eupheme (Mond), ein Jupitermond
 Mitsubishi Eupheme, ein SUV von Mitsubishi